SM U 5 (Seiner Majestät Unterseeboot 5) war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.

Einsätze 
U 5 lief am 8. Januar 1910 bei der Germaniawerft in Kiel vom Stapel und wurde am 2. Juli 1910 in Dienst gestellt. Kommandant war während des Krieges Johannes Lemmer. Das Boot führte zwei Feindfahrten durch; es wurden keine Schiffe versenkt.

Verbleib 
U 5 sank nach einem Unfall oder einer Minendetonation am 18. Dezember 1914 vor der belgischen Küste nördlich von Zeebrügge etwa auf der Position . Alle 29 Besatzungsmitglieder einschließlich des Kommandanten kamen dabei ums Leben. Das Boot wurde später gehoben und abgewrackt.

Literatur 
 Bodo Herzog: Deutsche U-Boote 1906–1966. Karl Müller Verlag, Erlangen 1993, ISBN 3-86070-036-7.
 Paul Kemp: Die deutschen und österreichischen U-Boot Verluste in beiden Weltkriegen. Urbes, Gräfelfing vor München 1998, ISBN 3-924896-43-7, S. 10.

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Schiffsverlust im Ersten Weltkrieg
Schiffsverlust 1914
Germaniawerft